Nocturne peut faire référence à :

Théâtre 
 Nocturne est un montage poétique créé en 1965 par la Troupe Duk à Saint-Étienne avec Bernard Lavilliers et Alain Meilland.

Sciences 
 En médecine, l'expression pollution nocturne désigne une éjaculation qui survient pendant le sommeil.
 En zoologie, une espèce nocturne n'est active que ou surtout la nuit.

Littérature 
 Nocturne est une collection des éditions Harlequin.

Peinture 
 En peinture, un nocturne est un tableau représentant un paysage éclairé par la lune et les étoiles ou plus largement tout sujet évoquant la nuit, l'obscurité.

Cinéma 
 Nocturne est un film de 1927 de Marcel Silver ;
 Nocturne est un film de 1946 d'Edwin L. Marin ;
 Nocturne est un film de 1980 de Lars von Trier ;
 Nocturne est un film de 2019 de Viktor van der Valk ;
 Nocturne est un film de 2020 de Zu Quirke.

Comics 
 Nocturne est le nom de code de deux personnages appartenant à l'univers de Marvel Comics.
 Nocturne (Angela Cairn) est un personnage de fiction lié aux aventures de Spider-Man.
 Nocturne (Talia Wagner) est une super-héroïne, fille de Diablo (Kurt Wagner) dans une réalité alternative.
 Nocturne est un personnage de la série d'animation Danny Fantôme.

Musique

Label 

 Nocturne est une maison de disques française indépendante.
 Nocturne Records est un label de jazz West Coast actif de 1954 à 1955.

Chanson 
 Nocturne, chanson de Secret Garden, gagnante de l'Eurovision 1995.

Album 
 Nocturne, dvd et album live de Siouxsie and the Banshees.
 Nocturne, premier album du guitariste Andy Mckee.
Nocturne, album du groupe Girls in Hawaii sorti en 2017.

Musique 
 Un nocturne est une forme musicale classique caractérisée par un mouvement lent, une expression pathétique, divers ornements mélodiques et une partie centrale accélérée.
 Au , le mot nocturne désigne une suite de pièces de divertissement pour petit ensemble instrumental, exécutée le plus souvent de nuit et en plein air.
 Au , un nocturne est une pièce courte, isolée, écrite pour piano solo, mais aussi pour d'autres formations. Le compositeur Georges Bizet a composé 2 nocturnes pour piano, Hector Berlioz a composé un nocturne pour 2 voix et guitare H31. Frédéric Chopin a composé un grand nombre de Nocturnes pour piano, popularisant ainsi le genre.
Au , Gabriel Fauré a composé 13 Nocturnes pour piano. Claude Debussy a composé un triptyque symphonique, Nocturnes.  Louis Vierne a composé 3 Nocturnes pour piano, op. 34 en 1916.  Philippe Hersant a composé 3 Nocturnes pour flûte, alto et harpe en 2001.
 Nocturne, un cycle de mélodies composé par Benjamin Britten en 1958.
 Nocturne, une mélodie d'Augusta Holmès en 1893.
 Nocturne, une œuvre de musique de chambre de Mel Bonis en 1892.

Jeu vidéo 
 Nocturne est un jeu vidéo d'action sur PC.
 Shin Megami Tensei III: Nocturne est un jeu vidéo sur PlayStation 2.
 Nocturne est un personnage du jeu vidéo League of Legends.
 Nocturne est un Seigneur Daedra dans la série de jeux vidéo The Elder Scrolls.

Autres 
 L'office nocturne est un nom donné aux vigiles dans la liturgie le l'Église catholique romaine.
 Dans la culture populaire française, le tapage nocturne est le bruit la nuit susceptible de perturber le voisinage. Contrairement à une croyance bien ancrée dans la société française, le tapage nocturne n'est pas une notion juridique et le tapage peut être aussi diurne.

Voir aussi 
 

Homonymie de titre